La Deildabikar 2022, LengjuBikarinn 2022 per ragioni di sponsorizzazione, è stata la 27ª edizione del torneo, iniziata il 9 febbraio 2022 e terminata il 25 marzo 2022. Nelle due edizioni precedenti la competizione era stata interrotta anticipatamente senza alcun vincitore a causa della pandemia di COVID-19. L' ha conquistato il trofeo per la settima volta nella sua storia.

Formula 
Al torneo partecipano 24 squadre: le 12 squadre partecipanti alla Úrvalsdeild 2022 e le 12 squadre partecipanti alla 1. deild karla 2022. Le 24 squadre sono suddivise in quattro gruppi da sei squadre ciascuno, con ciascuna squadra ad affrontare le altre una volta sola per un totale di cinque giornate. Si qualificano alla fase finale le prime classificate di ciascun gruppo.

Squadre partecipanti 

Úrvalsdeild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. deild karla
 
 
 
 
 
 
  Kórdrengir

Fase a gironi 
Le gare si disputeranno dal 9 febbraio al 14 marzo 2022.

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 marzo 2022

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2022
Deildabikar